Sozialistische Aktion steht für:

 Sozialistische Aktion (Zeitung), SPD-Exilorgan
 Sozialistische Aktion, ab 1953 Name für die Sozialdemokratische Aktion, siehe Sozialdemokratische Aktion #SDA im Westen